Canada
 Rosemount No. 378 – municipalità rurale del Saskatchewan
 Regno Unito
 Rosemount – zona di Derry
 Stati Uniti d'America
 Rosemount – città della Contea di Dakota, Minnesota
 Rosemount – census-designated place della Contea di Scioto, Ohio